Фиалка Рейхенбаха, или Фиалка лесная () — вид многолетних травянистых растений рода Фиалка семейства Фиалковые.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение высотой 15-25 см. Отличительными признаками вида являются хорошо развитый стебель, узкие прилистники с длинными бахромками по краю, очень короткие придатки чашелистиков и сравнительно длинный тёмно окрашенный шпорец. Стебли чаще одиночные. Листья, особенно прикорневые, при основании глубокосердцевидные; глубина выемки превышает её ширину. Цветки на цветоножках, выходящих из пазух стеблевых листьев, душистые. Лепестки узкие, лиловые, у зева тёмно-фиолетовые; шпорец длинный, прямой или направленный книзу.

Цветёт в апреле-мае.

Распространение 
Встречается на большей части Европы, за исключением севера и востока континента, в Крыму, на Кавказе и в Малой Азии.

Классификация

Таксономическое положение 
Вид Фиалка Рейхенбаха входит в род Фиалка (Viola) трибы Violeae подсемейства Фиалковые (Violoideae) семейства Фиалковые (Violaceae) порядка Мальпигиецветные (Malpighiales).

Синонимы 
По данным :

 Viola arenicola Chabert
 Viola bertoti Souche
 Viola canina Cham. & Schlechl.
 Viola degener Schweigg. ex Mert. & Koch
 Viola ericetorum Schrad. ex Link
 Viola flavicornis E.Forst. ex Nym.
 Viola formosa Vukot.
 Viola idaea Gand.
 Viola leucocentra Pinkw.
 Viola maculata Giraudias
 Viola neglecta Bieb.
 Viola nemoralis Jord.
 Viola reichenbachiana var. punctata (Rouy & Foucaud) P.D.Sell
 Viola sylvestris Lam.
 Viola sylvestris subvar punctata Rouy & Foucaud
 Viola vicina Martr.
 Viola vulgaris Rupr.
 Viola wettsteinii Richt.

Охрана 
В Российской Федерации фиалка Рейхенбаха не внесена ни в одну региональную Красную книгу. За пределами России вид включён в Красные книги Эстонской Республики, Финляндии и Восточной Фенноскандии.

Примечания 

Фиалковые
Флора Европы